Rajd Francji 2013 był 11 rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 3 października-6 października 2013 roku, a jego bazą było francuskie miasto Strasburg.

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 11 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Francja
2013 we Francji